Linlithgow steht für:

 Linlithgow, eine schottische Stadt
 Linlithgow (Wahlkreis, Schottland), einen Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Linlithgow (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 für die ehemalige Whiskybrennerei siehe St. Magdalene
 Marquess of Linlithgow, ein britischer Adelstitel